Alexandre V est un nom porté par plusieurs personnes :

 Alexandre V, roi de Macédoine de -297 à -294 ;
 Alexandre V, antipape de 1409 à 1410 ;
 Alexandre V, roi d'Iméréthie de 1720 à 1751.

Homonymie